

Geografia 
 Croazia
Fontane – comune della regione Istriana

 Italia
Fontane – frazione di Salza di Pinerolo nella città metropolitana di Torino
Fontane – frazione di Torre Bormida in provincia di Cuneo
Fontane – frazione di Villorba in provincia di Treviso
Fontane – località (non frazione) di Bannio Anzino in provincia di Verbania
Fontane – località (non frazione) di Fontevivo in provincia di Parma

Antroponimi 
Può inoltre essere il cognome di:
Theodor Fontane, scrittore tedesco del XIX secolo